Cet article présente une liste des aéroports français classés selon le nombre total de mouvements annuel commerciaux et non commerciaux.

Classement des aéroports

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Aéroports français par nombre de passagers
 Aéroports les plus fréquentés au monde par nombre de passagers